Der Continental Cup der Nordischen Kombination 2017/18 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Für die Herren umfasste die Wettkampfserie, die als Unterbau zum Weltcup der Nordischen Kombination 2018/19 zum 26. Mal ausgetragen wurde, sieben Stationen in Nordamerika, Asien und Europa. Die Damen führten bei der ersten Austragung des Continental Cups, der für sie die höchste Wettkampfklasse darstellt, an zwei Stationen Wettbewerbe durch. Die Wettkämpfe wurden hauptsächlich in der Gundersen-Methode ausgetragen, wobei die Männer in Ruka und Nischni Tagil auch Massenstart-Wettbewerbe durchgeführt haben. Die Saison begann am 15. Dezember 2017 in Steamboat Springs und endete am 11. März 2018 in Nischni Tagil.

Gesamtsieger der Herren wurde Thomas Jöbstl, wobei Mikko Kokslien mit vier Siegen am häufigsten gewinnen konnte. Die erste Gewinnerin der Wettkampfserie der Damen war die Russin Stefanija Nadymowa, die drei der vier Wettbewerbe gewann.

Herren

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Damen

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2017/18
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2017

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

Einzelnachweise 

2017/18
Wintersport-Continental-Cup 2017/18